Termin PP ima više značenja.

 Prijepolje, autooznaka za Prijepolje
 Pankreasni polipeptid, hormon
 PP ćelije, endokrine ćelije
 Karikain, enzim
 Precizna poljoprivreda